Войско Запорожское — название военно-политических организаций запорожских казаков
 Реестровое Войско Запорожское
 Гетманщина
 Войско Запорожское Низовое